Анатолий Иванович Безуглов (, Ворошиловград, Ворошиловградская область, Украинская ССР, СССР — , там же) — украинский советский деятель, слесарь-инструментальщик производственного объединения «Ворошиловградтепловоз» Ворошиловградской (Луганской) области. Депутат Верховного Совета СССР 9—11-го созывов.

Биография 
Анатолий Иванович Безуглов родился 11 июля 1937 года в Ворошиловграде Ворошиловградской области, Украинская ССР, в семье рабочего Ворошиловградского паровозостроительного завода.

Образование среднее. Окончил семилетнюю школу и ремесленное училище при Ворошиловградском паровозостроительном заводе.

В 1953—1957 годах — слесарь-инструментальщик холодноштамповочного цеха Ворошиловградского паровозостроительного (тепловозостроительного) завода.

В 1957—1960 годах — служба в Советской армии.

С 1960 по 1987 год — слесарь-инструментальщик холодноштамповочного цеха Луганского (Ворошиловградского) тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции (затем — производственного объединения «Ворошиловградтепловоз») Ворошиловградской (Луганской) области.

Анатолий Иванович Безуглов скоропостижно скончался 9 октября 1987 года.

Награды и отличия 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 медали
 знак «Отличник социалистического соревнования Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР»

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1984.

Родившиеся в Луганске
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва